Lăzarea:
 Lăzarea (), o comună din județul Harghita, Transilvania, România
 Râul
 Râul Lăzarea, un curs de apă, afluent al râului Mureș

Toponime românești